Irek Grabowski, né Ireneusz Grabowski, est un auteur, compositeur, arrangeur et musicien polonais, au violon comme au piano.

Biographie 

Irek Grabowski est né en Pologne le  et décédé le  à Bangkok (Thaïlande).

Il reçut une éducation musicale plus que complète, tant pour le violon que pour le piano.

De l'école de musique au lycée musical, il affirme si bien son talent qu'il est pris en charge par les meilleurs professeurs du Conservatoire de Poznań (Pologne), où il se voit décerner le titre de « Maître des Arts » en 1990.

Durant ses cinq années de conservatoire, il est Concertmeister dans l'orchestre de chambre Musica Viva de Poznań, ce qui lui permet de se produire dans une grande partie de l'Europe.

Son très vif intérêt pour le jazz, la pop et la musique expérimentale le pousse à fonder ses propres groupes (pop, jazz, rock…). Son esprit ouvert lui permet de collaborer avec des artistes du show-business de tous horizons.

Tout en assumant à Poznań les fonctions de violoniste à l'orchestre philharmonique, il est professeur de piano et de violon dans une école de musique.

Il est tour à tour auteur, compositeur, arrangeur et musicien, au violon comme au piano.

En Belgique depuis 1992, il apparaît dans le Jeune orchestre de chambre de la Communauté française. Son talent lui vaut d'être remarqué et invité à jouer avec l'Orchestre de chambre de Wallonie.

Simultanément, il s'impose en tant que violoniste soliste et enregistre un premier disque avec les Musiciens de l'Art Nouveau de Bruxelles.

Il poursuit son parcours de musicien de jazz en se produisant à plusieurs reprises dans la plupart des meilleurs festivals de Belgique : Festival de jazz à Liège, Ça jazze à Huy, Jazz Marathon de Bruxelles, Gaume Jazz Festival, Festival Adolphe Sax à Dinant, Brosella Jazz Festival. À l'étranger il se produit en France, Allemagne, Suisse, Danemark, Suède, Pays-Bas…

Il fut pianiste du Big Band Evasion.

Également leader de quelques groupes dans lesquels il se consacre au violon et aux arrangements : Badiane (New Acoustic Music), , Irek Grabowski Duo, Trio ou Quartet, jazz manouche, middle jazz, fusion, jazz contemporain…

Il a eu l'occasion de se produire avec Jacques Pelzer, Nicole Croisille, David Linx, Salvatore Adamo, Pierre Vaiana, Robert Graham, Mimi Verderame, Frédéric Jacquemain, Jean-Pierre Catoul, Stéphane Martini, Jean-Pierre Froidebise, François Monseur, Jacques Stotzem, Garret List, Al Delfino, Claude Barzotti, P.-J. Ronn junior, Hilde Vanhove, Christiane Stefanski, le Kentucky Country Band, etc.

Il meurt le  à Bangkok (Thaïlande), à l'âge de 44 ans, et est enterré le  au cimetière de Grabiszyński à Wroclaw (Pologne).

Discographie non exhaustive 
 Badiane, Song of the Blue Tree, with Waltz for Agnes, Acoustic Music Record - Allemagne
 Badiane, Flavours, Acoustic Music Record - Allemagne
 Les Musiciens de l'Art Nouveau, Grieg Sibelius, Pavane Record - France
 Legitime Demence, Envies, MSI - France
 Slyps, Je suis z'amoureux, MW - Belgique
 Irek Grabowski - , Walk away, I. Grabowski - Belgique
 Irek Grabowski-Jérôme Nahon, Irek Grabowski & Jérôme Nahon Duo, I. Grabowski - J. Nahon - Belgique
 Big Band Evasion, Evasion Asbl - Belgique
 Ken's Novel, The Guide, Big Sky Music - France
 Paysages Acoustiques, avec J.P. Catoul, T. Crommen, J. Pirotton - Musique Acoustique Asbl - Belgique

Liens externes 

Compositeur polonais
Violoniste polonais
Violoniste de jazz
Naissance en mars 1966
Décès en août 2010
Naissance en Pologne
Décès à Bangkok
Décès à 44 ans